Distretto di Caraș-Severin – distretto della Romania
 Comitato di Krassó-Szörény – comitato del Regno d'Ungheria